C4B_2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 744 амінокислот, а молекулярна маса — 192 751.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як імунітет, вроджений імунітет, шлях активації комплементу, запальна відповідь. 
Локалізований у клітинних контактах, клітинних відростках, синапсах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки